Alfa-Ромео + Beta-Джульетта — перший сингл гурту Слот з альбому 4ever, супроводжений потужним промоушеном. Слід відзначити, що група записала титульну пісню синглу «Alfa-Ромео Beta-Джульетта» в невластивому для них стилі metalcore. За словами музикантів, вони не збираються зациклюватися на якомусь одному напрямку, а будуть експериментувати далі.

Треклист

Посилання 

Сингли 2009